Гомоталізм — здатність (гриба) до самозапліднення при статевому розмноженні, можливість кон'югації між усіма таломами одного виду, які не диференційовані на два статеві типи (+) і (-). В одному організмі наявні ресурси для статевого розмноження, який має чоловічі та жіночі репродуктивні структури на одному таломі, у яких відсутня диференціація на таломи (+) і (-). Протилежні статеві функції виконують різні клітини одного міцелію. Гомоталізм є протилежністю до гетероталізму, тобто феномену, коли лише різнорідні таломи можуть сполучатися один з одним. Гомоталічна репродукція є статевою, відбувається злиття ядер (каріогамія), а потім — мейоз. Гомоталізм часто використовують для класифікації грибів.

Опис 

У дріжджів гетероталічні клітини мають типи спарювання a і α. Материнська клітина, яка поділилася принаймні один раз, буде змінювати тип спаровування кожного циклу поділу клітини через алель HO. Статеве розмноження у грибів зазвичай відбувається двома принципово різними способами. Це ауткросинг (у гетероталічних грибів), при якому дві різні особини вносять ядра для формування зиготи, і самозапліднення або самозапилення (у гомоталічних грибів), при якому обидва ядра походять від однієї особини. Гомоталізм у грибів можна визначити як здатність окремої спори створювати колонію, що розмножується статевим шляхом, якщо розмножуватися в ізоляції. Гомоталізм виникає у грибів за допомогою різноманітних генетично відмінних механізмів, які призводять до статевого розмноження культур однієї клітини. Серед 250 відомих видів аспергіллів близько 36 % мають гомоталічний статевий стан. Серед тих видів Aspergillus, для яких спостерігався статевий цикл, більшість у природі є гомоталічними (самозапліднювальними). Самозапліднення у гомоталічного гриба Aspergillus nidulans включає активацію тих самих шляхів спарювання, характерних для статі у видів, що схрещуються, тобто самозапліднення не обходить необхідні шляхи для ауткросингу, а натомість вимагає активації цих шляхів в одній особині. Злиття гаплоїдних ядер відбувається в репродуктивних структурах, які називаються клейстотеціями, в яких диплоїдна зигота зазнає мейотичних поділів з утворенням гаплоїдних аскоспор.
Кілька видів аскоміцетних грибів роду Cochliobolus (C. luttrellii, C. cymbopogonis, C. kusanoi і C. homomorphus) є гомоталічними. Аскоміцетний гриб Pneumocystis jirovecii вважається переважно гомоталічним. Аскоміцетний гриб Neosartorya fischeri також гомоталічний. Лишайник — це складний організм, що складається з гриба та фотосинтезного партнера, які ростуть разом у симбіотичних стосунках. Фотосинтезним партнером зазвичай є ціанобактерія. Лишайники трапляються в деяких з найбільш екстремальних середовищ на Землі — арктичній тундрі, гарячих пустелях, скелястих узбережжях і токсичних шлакових відвалах. Більшість ліхенізованих грибів виробляють велику кількість статевих структур, і у багатьох видів статеві спори є єдиним засобом розповсюдження. Лишайники Graphis scripta і Ochrolechia parella не утворюють симбіотичних вегетативних партнерів. Лишайникові гриби цих видів розмножуються шляхом самозапліднення (тобто вони гомоталічні). Вважається, що ця система розмноження дозволяє успішно розмножуватися в суворих умовах. Гомоталізм поширений у природних популяціях грибів. Хоча самозапліднення використовує мейоз, він створює мінімальну генетичну мінливість. Таким чином, гомоталізм є формою статі, яка навряд чи адаптивно підтримується перевагами, пов'язаними із створенням мінливості. Однак гомоталічний мейоз може підтримуватися у грибів як адаптація для виживання в стресових умовах. Передбачуваною перевагою мейозу є сприяння гомологічній мейотичній рекомбінації відновлення пошкоджень ДНК, які зазвичай викликані стресовим середовищем.

Див. також 
 Гетероталізм

Примітки 

Розмноження
Мікологія